Ву́лиця Григо́рія Ва́щенка — назва вулиць у різних населених пунктах України. Назва на честь українського педагога Г. Г. Ващенка.

Вулиця Григорія Ващенка — вулиця у місті Києві.
 Вулиця Григорія Ващенка — вулиця у місті Нікополі.
 Вулиця Григорія Ващенка — вулиця у місті Суми.

Вулиці, названі на честь людей